Един Мујчин (Брод, 14. јануар 1970) је бивши босанскохерцеговачки фудбалер.

Мујчин је провео највећи дио своје каријере у хрватском клубу Динамо Загреб, уз који је освојио неколико националних титула, а играо је у УЕФА Лиги Шампиона, као и у УЕФА лиги Европе. Своје последње двије сезоне у највишем рангу Хрватске провео је у НК Камен Инград, прије него што се пензионисао.

Статистика

Клуб

Репрезентација

Референце

Спољашње везе 
 
 Един Мујчин на сајту Џеј лиге (на језику: јапански)

Рођени 1970.
Брођани
Фудбалери Динама Загреб
Фудбалери Локомотиве из Загреба
Фудбалери Босне и Херцеговине
Босанскохерцеговачки фудбалски репрезентативци
Југословенски фудбалери
Везни играчи у фудбалу